Пе́тра Ви́нсова (; ) — чешская кёрлингистка.

В составе женской сборной Чехии участник чемпионатов  и . В составе смешанной сборной Чехии участник .  В составе смешанной парной сборной Чехии участник .

Двукратная , трёхкратная , .

Достижения 
 : золото (, ), серебро (2018).
 : золото (2015, 2018, 2019), бронза (2016).
 : серебро (2011, 2016, 2019).
 : серебро ().
 : золото (2012).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
Vinšová Petra (CC SOKOL LIBOC) - Player statistics - Czech Curling Association (все матчи в официальных турнирах Чешской федерации кёрлинга с участием этого игрока)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Чехии
Чемпионы Чехии по кёрлингу